Gloria Giatras Zoi (1991) – calciatrice italiana
 Makīs Giatras (1971) – allenatore di pallacanestro greco